Hr.Ms. Van Kinsbergen (1939) een voormalig artillerie-instructieschip van de Nederlandse marine.
 Hr.Ms. Van Kinsbergen (1980) een voormalig fregat van de Nederlandse marine.
 MOV van Kinsbergen (1999) een opleidingsvaartuig van de Nederlandse marine.